Tak Āb kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rūdkhāneh-ye Takāb, vattendrag, Kerman, 
 Takāb Bandān, ort, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar